Andrés Rodríguez Pedotti (1923-1997), politico paraguaiano
 Andrés Guillermo Rodríguez Fernández (n. 1981), cestista portoricano